Weiten peut désigner :

Toponyme 
 Weiten, commune autrichienne du district de Melk en Basse-Autriche.
 Weiten, quartier de la commune allemande de Mettlach en Sarre
 Weiten-Gesäß, quartier de la ville allemande de Michelstadt en Hesse.

Patronyme 
  (1907-1993), homme politique allemand ;
 Patrick Weiten (1954-), homme politique français.

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain